Keihäsniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Joutsa ekonomiska region  och landskapet Mellersta Finland, i den södra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Keihäsniemi. Runt Keihäsniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Luhanka,  km nordost om Keihäsniemi. I omgivningarna runt Keihäsniemi växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Mellersta Finland
Luhangos natur